Carano puede referirse a:
 Carano, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio
 Carano (general), macedonio del cuerpo llamado hetairoi 
 Carano de Macedonia, primer rey del Reino de Macedonia